Dragon Age: Dreadwolf – zapowiedziana komputerowa gra fabularna produkowana przez kanadyjskie studio BioWare. Będzie czwartą główną odsłoną serii Dragon Age oraz kontynuacją Dragon Age: Inkwizycji (2014). Gra, bez ujawnionej jeszcze daty premiery, zostanie wydana przez Electronic Arts.

Produkcja 
Produkcja czwartej części serii Dragon Age pod nazwą kodową Joplin rozpoczęła się w 2015 roku, jej reżyserem był wówczas . W pierwotnych założeniach miała to być gra mniejsza od Inkwizycji, skupiająca się bardziej na fabule osadzonej w Imperium Tevinter – jednym z państw kontynentu Thedas, na którym rozgrywa się akcja wszystkich utworów uniwersum.

Problemy związane z produkcją innych gier BioWare’u – Mass Effect: Andromeda i Anthem – doprowadziły do częstego przenoszenia pracowników zespołu odpowiedzialnego za Joplin do prac nad wyżej wymienionymi tytułami. W rezultacie pod koniec 2016 roku prace nad Joplin całkowicie wstrzymano, a wznowiono dopiero w marcu 2017 roku, po premierze Andromedy. W październiku 2017 roku projekt został skasowany przez studio i jego właściciela, Electronic Arts, przyczyną miała być niemożliwość wydania Dragon Age  jako gry-usługi, wobec czego Electronic Arts nie mogłoby monetyzować jej po premierze. W odpowiedzi na skasowanie projektu kilku wieloletnich pracowników studia, w tym Laidlaw, odeszło z firmy.

W 2018 roku wznowiono prace nad grą w ramach nowego projektu o nazwie kodowej Morrison, bazującego na kodzie Anthem i umożliwiającego wprowadzenie elementów gry-usługi. Producentem wykonawczym pozostał Mark Darrah, a reżyserem Matthew Goldman.

3 grudnia 2020 roku Darrah opuścił BioWare, a na stanowisku producenta wykonawczego zastąpił go kierownik siostrzanego studia BioWare Austin Christian Dailey. Według agencji Bloomberga, po sukcesie przeznaczonej wyłącznie dla jednego gracza gry Star Wars: Jedi – Upadły zakon oraz zaniechaniu w lutym 2021 roku prac nad próbą naprawienia niedomagającego Anthem, EA i BioWare zdecydowały o usunięciu z Morrisona planowanych funkcji wieloosobowych i zamierzały stworzyć grę jednoosobową. Goldman opuścił studio w listopadzie 2021 roku i został zastąpiony przez Johna Eplera. Dailey zwolnił się ze studia w lutym 2022 roku, a jego miejsce zajęła Corinne Busche. Do zespołu dołączyli również Benoit Houle jako dyrektor ds. rozwoju projektu oraz Mac Walters jako producent.

W październiku 2022 BioWare ujawniło, że gra znajduje się w wersji alfa (w stanie surowym) umożliwiającej jej ukończenie, ale bez zaimplementowanych wielu docelowych mechanik i treści. Ze względu na to, że poprzednia gra z serii wyszła w 2014 roku, twórcy starają się, żeby Dreadwolf był przystępny i zrozumiały fabularnie zarówno dla wieloletnich fanów serii, jak i dla osób niemających wcześniej styczności z Dragon Age.

Marketing i promocja 
Pierwsza zapowiedź czwartej części Dragon Age została zaprezentowana w grudniu 2018 roku podczas The Game Awards. Zdradzała ona, że ważnymi elementami fabuły będzie czerwone lyrium (spaczone źródło magii) oraz postać Solasa – tytułowego Straszliwego Wilka. Nie ujawniono tytułu gry, która w prasie branżowej roboczo nazywana była Dragon Age IV; BioWare zaczęło jednak promować w mediach społecznościowych slogan „The Dread Wolf Rises”.

W sierpniu 2020 roku podczas targów gamescom zaprezentowano zwiastun z grafikami koncepcyjnymi, z kolei w listopadzie teaser z udziałem Solasa i krasnoluda Varrika Tethrasa, towarzysza z dwóch poprzednich odsłon serii. Pomimo tego, że pierwsza zapowiedź miała miejsce w 2018 roku, studio ani wydawca nie przedstawili żadnych konkretnych informacji na temat gry, wobec czego dziennikarze branżowi uznali, że gra znajduje się jeszcze na tak wczesnym etapie, że wydawca nie ma jeszcze rozpisanego pomysłu na to, kiedy rozpocząć jej promocję.

W czerwcu 2022 roku ujawniono, że gra będzie nosiła tytuł Dragon Age: Dreadwolf. Według Asha Parrisha z The Verge informacja ta okazała się „ekscytująca dla wielu fanów”, ponieważ nie tylko potwierdzała, że głównym antagonistą gry będzie Solas, ale też – w odróżnieniu od wcześniejszych odsłon – będzie stanowiła ona bezpośrednią kontynuację ostatniej gry.

Przed premierą Dreadwolfa na rynek trafiły spin-offy serii rozgrywające się w Tevinterze, rozwijające wiedzę o tym państwie. W marcu 2020 roku wydany został zbiór opowieści Dragon Age: Tevinterskie noce, z kolei 9 grudnia 2022 roku na Netfliksie zadebiutował serial animowany Dragon Age: Rozgrzeszenie.

Przypisy 

Gry komputerowe w produkcji
Fabularne gry akcji
Gry wyprodukowane przez BioWare
Dragon Age
Gry wydane przez Electronic Arts
Komputerowe gry fantasy
Gry komputerowe wyprodukowane w Kanadzie
Gry na platformę PlayStation 5
Gry na platformę Xbox Series X/S
Gry na platformę Windows